Макфа́зин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Макфазин, Кайл (род. 1987) — английский футболист.
 Макфазин, Марта — шотландская кёрлингистка.